Grand Prix Holandii 1978 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1978, która odbyła się 27 sierpnia 1978, po raz 23. na torze Zandvoort.

25. Grand Prix Holandii, 23. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1978
1978 w Holandii